Josette Londé (née le 15 juin 1953, à Dakar, Sénégal) est une entrepreneuse, Présidente de la société OUF sous la marque JL Portage, et présidente-fondatrice de l'UNEPS (Union Nationale des Entreprises de Portage Spécialisées.

Biographie 
Josette Londé est née le 15 juin 1953, à Dakar, au Sénégal.

Après quelques années comme assistante de direction pour des entreprises américaines, elle a suivi, en 1986, une formation continue au CELSA (Organisme de formation à la Communication, satellite de la faculté La Sorbonne à Paris) et obtenu en onze mois licence et maîtrise en gestion de personnel avec Mention Bien.

Parallèlement, elle a suivi en cours du soir une formation en droit social au CNAM.

Après quelques années d’activité en tant que DRH de structures industrielles, elle a créé en 2000 le portage salarial dans l’immobilier et Architectimmo, le 1er réseau de négociateurs immobiliers indépendants en portage salarial. 

En 2005, elle est devenue la présidente-fondatrice de l'UNEPS (Union Nationale des Entreprises de portage Spécialisées). Elle a œuvré auprès du Gouvernement pour la légalisation du Portage Salarial, légalisation obtenue en 2008.

En 2009, Josette Londé a contribué à la création du statut de l’auto-entrepreneur qui simplifie l’accès à l’entrepreneuriat.

Sa contribution depuis les années 2000 à simplifier l’entrepreneuriat lui a valu d’être élevée au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2012, sur la réserve présidentielle. 

En 2014, elle a créé avec JL PORTAGE, le portage entrepreneurial pour les activités de prestation de service qui simplifie totalement la gestion administrative et fiscale d’une activité indépendante.

Depuis 2020, elle est présidente de la SAS OUF sous les marques commerciales JL Portage et Architectimmo.

Notes et références 

Entrepreneur_français
Femme d'affaires française